Moglianesi – abitanti di Mogliano Veneto
Moglianesi – abitanti di Mogliano